Ognjanovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Ognjanovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Grmen, 
 Ognjanovo (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Pazardzjik,